

Toponymie 
 La Frontière (conquête de l'Ouest)

Œuvres 

 La Frontière (roman) ;
 La Frontière (Star Trek) ;
 La Frontière (opéra) ;
 La Frontière, film français de 1961.